Pálinkás Csaba (1959–2004) kerékpárversenyző
 Pálinkás Csaba (1965) vitorlázó